Un navire de la Marine prussienne et deux de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de SMS Prinz Adalbert, d'après le prince Adalbert :
le , un cuirassé à coque en fer en service de 1865 à 1871 ;
le , une corvette cuirassée de  lancée en 1875 ;
le , un croiseur cuirassé navire de tête de sa classe coulé durant la Première Guerre mondiale ;

Prinz Adalbert